Daring Danger – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Capital Film Co.
Daring Danger – cortometraggio del 1922 diretto da Clifford Smith
Daring Danger – cortometraggio del 1924 diretto da Larry Trimble e Larry Wheeler
Daring Danger – film del 1932 diretto da D. Ross Lederman